Detta är en lista över sjöar i Haparanda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Haparanda kommun.

Lista

Haparanda kommun
 Lista